Конгрессы и сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские конгрессы 
 1 — Париж, 1894
 2 — Гавр, 1897
 3 — Брюссель, 1905
 4 — Париж, 1906
 5 — Лозанна, 1913
 6 — Париж, 1914
 7 — Лозанна, 1921
 8 — Прага, 1925
 9 — Берлин, 1930
 10 — Варна, 1973
 11 — Баден-Баден, 1981
 12 — Париж, 1994
 13 — Копенгаген, 2009

Сессии МОК

Примечания 

Международный олимпийский комитет